Kokrajhar (district), een district van de Indiase staat Assam
 Kokrajhar (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Kokrajhar